Besset peut désigner :

Toponyme

 Besset, une commune française de l'Ariège.
 Château du Besset en Haute-Loire (France).

Patronyme 

 Cyrille Besset (1861-1902), peintre français ;
 Edmond Besset (1901-1975), joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Marie Besset (né en 1959), traducteur français ;
 Jean-Paul Besset (né en 1946), journaliste et homme politique français ;
 Joseph Besset (1890-1959), carrossier industriel français ;
 Lucien Besset (1892-1975), joueur de rugby à XV et homme politique français ;
 Maurice Besset (1921-2008), historien de l'art français ;
 René Besset (1900-1980), peintre français de l'école lyonnaise, ayant vécu à Paris ;
 Serge Besset, compositeur français ;
 Pierre Besset (1907-1979), résistant et député communiste français.

 Besset est le nom d'une famille noble originaire de la sénéchaussée de Toulouse dont le nom est aussi orthographié Bessé :
 Henri de Bessé de la Chapelle (vers 1625-1694), seigneur de La Chapelle-Milon, contrôleur des Bâtiments du roi sous la direction de Louvois, membre de l'Académie royale des sciences et de l'Académie des inscriptions et des médailles.

Voir aussi 
 Famille Palluat de Besset
 
 

Patronyme français